Rosamunde Pilcher (1924-2019), écrivaine britannique qui écrit ses premiers romans sous le pseudonyme de Jane Fraser ;
 Jane Fraser (1967-), dirigeante bancaire scotto-américaine.